Antonina Englisch (1853–1940) – taterniczka
 Jerzy Englisch (1889-) – inżynier, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 Karol Englisch (1881–1945) – prawnik, urzędnik, taternik